Сульфид германия(II) — бинарное неорганическое соединение металла германия и серы с формулой GeS, серо-чёрные с красным оттенком кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 

 Сплавление германия и серы:
 

 Пропускание сероводорода над металлическим германием:
 

 Пропускание сероводорода через хлорид германия:
 

 Восстановление дисульфида германия водородом:
 

 Нагреванием дисульфида германия с металлическим германием в инертной атмосфере:

Физические свойства 

Сульфид германия(II) образует серо-чёрные с красным оттенком кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 1,042 нм, b = 0,364 нм, c = 0,429 нм, Z = 4. Полупроводник типа «IV-VI».

Не растворим в воде, ПР = 3,0.

Химические свойства 

 Реагирует с кислотами:
 

 Реагирует с щелочами:
 

 Окисляется кислородом и горячей концентрированной азотной кислотой:
 
 

 Переводится в раствор полисульфидом аммония:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Германий
Халькогениды германия
Соединения германия по алфавиту